Walder steht für:
 Schuhhaus Walder, Schweizer Schuhhandelskette

Walder ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Walder (* 1957), italienischer Skilangläufer 
 Benjamin Walder (* 1998), Schweizer Politiker (Grüne)
 Chaim Walder (1969–2021), israelischer Autor und Rabbiner
 Christian Walder (* 1991), österreichischer Skirennläufer
 Dave Walder (* 1968), englischer Rugby-Union-Spieler
 Erick Walder (* 1971), US-amerikanischer Leichtathlet
 Francis Walder (1906–1997), belgischer Schriftsteller
 Hans Walder (1920–2005), Schweizer Rechtswissenschaftler und Bundesanwalt
 Harald Walder (* 1973), österreichischer Snowboarder
 Herman Walder (1905–1991), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Hermann Walder (1891–1972), Schweizer Politiker und Rechtsanwalt
 Ingemar Walder (* 1978), österreichischer Snowboarder
 Johann Jakob Walder (1750–1817), Schweizer Politiker, Jurist und Komponist
 Julian Walder (* 2000), österreichischer Violinist
 Katie Walder (* 1982), US-amerikanische Schauspielerin
 Katja Walder, Schweizer Autorin
 Marc Walder (* 1965), Schweizer Journalist und Medienmanager
 Nicolas Walder (* 1966), Schweizer Politiker (Grüne)
 Pascal Walder (* 1972), Schweizer Kameramann
 Pius Walder (1952–1982), österreichischer Wilderer
 Vanessa Walder (* 1978), österreichische Jugendbuchautorin
 Woody Walder (1903–1978), US-amerikanischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Walder Wyss